Şanlıurfa, Xanleurfa ou Urfa (em sírio: Urhoy; ; ) é uma província () do sul da Turquia, junto à fronteira com a Síria, que faz parte da região (bölge) do Sudeste da Anatólia (Güneydoğu Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).

Ver também 

 Enchentes na Turquia em 2023

Ligações externas 

Províncias da Turquia
Províncias da Região do Sudeste da Anatólia
Províncias turcas no Curdistão